Everybody (Backstreet's Back), single van de Backstreet Boys
 Everybody (DJ BoBo)
 Everybody (ep), ep van SHINee
 Everybody (Madonna), single van Madonna
 Everybody (Tanel Padar en Dave Benton) - songfestivalliedje